Ольгинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ольгинская волость (Амурский уезд) — в составе Амурского уезда Российской империи
 Ольгинская волость (Владивостокский уезд) — в составе Владивостокского уезда Приморской губернии РСФСР (1924—1926)
 Ольгинская волость — в составе Омского уезда Омской губернии РСФСР (1920—1925)
 Ольгинская волость — в составе Святокрестовского/Прасковейского/Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии (административный центр — село Ольгино)